Banca pode referir-se a:
 Banca de jornal — um ponto de vendas de jornais e outras publicações periódicas;
 Banca (Pirineus Atlânticos) — uma comuna francesa da Aquitânia
 Banca francesa — jogo de casino
 Banca Intesa — banco italiano
 BNL (Banca Nazionale del Lavoro) — banco italiano
 Banca examinadora — um grupo de pessoas incumbidas da arguição durante um exame ou concurso

Ver também
 Banco — instituição financeira
 Bancada — móvel
 Banca ética - Tipo de bancos preocupados com os impactos sociais e ambientais dos seus investimentos e empréstimos

Desambiguação